«В воскресенье всегда идёт дождь» () — фильм, криминальная драма британского режиссёра Роберта Хеймера, снятый в 1947 году.

Сюжет 
Действие картины происходит на протяжении одних суток в небогатом квартале лондонского Ист-Энда. Роза Сэндигейт недавно вышла замуж за Джорджа Сэндигейта — мало квалифицированного рабочего, пьющего вдовца старше её на 15 лет, у которого от предыдущего брака остались сын и две дочки подросткового возраста. Роза быстро становится типичной представительницей полунищих домохозяек. В одно из воскресений с ней тайно встречается её бывший любовник Томми Сван, который ранее был осуждён за уголовное преступление, но бежал из тюрьмы. Женщина прячет его в старом бомбоубежище во дворе дома. Вечером беглеца настигает полиция.
Жизнь без прикрас. Снимок реалий существования рабочего класса на отрезке 24 часов. Без назидания и подсказок.

В ролях 
 Гуги Уизерс — Роуз Сэндигейт
 Джон Маккаллум — Томми Сван
 Джек Уорнер — детектив сержант Фотергилл
 Эдвард Чепмен — Джордж Сэндигейт Сьюзан Шоу — Вай Сэндигейт Патриция Планкетт — Дорис Сэндигейт Дэвид Лайнс — Элфи Сэндигейт Сидни Тэфлер — Морри Хаймс Бетти Энн Дейвис — Сэди Хаймс Джон Слэйтер — Лу Хаймс Джейн Хилтон — Бесси Хаймс Джимми Хэнли — Уайти Сид Джеймс — главарь банды'' (в титрах не указан)

Художественные особенности 
С одной стороны, картина воплотила в себе традиции исторически уходящего французского Поэтического реализма. С другой, она в известном смысле стала предвестницей идей Британской новой волны и Драматургии кухонных моек. «Guardian», например, выстраивает прямую художественную последовательность из трёх фильмов: «Дети райка» (Марсель Карне, 1945 год) — «В воскресенье всегда идёт дождь» — «В субботу вечером, в воскресенье утром» (Карел Рейш, 1960 год). Ряд критиков (чаще американских) более склонны относить ленту к категории фильмов-нуар.

Критика 
Отзывы о фильме были иногда полярны. Часть критиков не приняла его, обвиняя в демонстрации «тоскливости окружающей нищеты», другая хвалила его именно за реализм.

Обозреватель еженедельника «The New York Sun» считает, что выход фильма в прокат стал поворотным пунктом для британского кино: произошло смещение внимания от мелодрам из жизни высшего общества к проблематике обывателя.

Примечания

Ссылки 

Детективные фильмы Великобритании
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы на английском языке
Фильмы Роберта Хеймера